Cette page contient les pages d'homonymie de Abysse, Abysses et Les Abysses.

Les abysses désignent les grandes profondeurs océaniques, au-delà de .

Œuvres 

 Abysse, un roman de science-fiction de Troy Denning, publié en 2009 et traduit en français en 2013 ;
 Abysses (Der Schwarm), roman de science-fiction de l'auteur allemand Frank Schätzing, paru en 2004 ;
 Abysses, album du groupe breton Tri Yann, sorti en 2007 ;
 Abysses, épisode 6 de la saison 6 de la série télévisée Stargate SG-1 (2002) ;
 Les Abysses, film français réalisé par Nikos Papatakis (1962).

Autre 
Abysses peut aussi désigner :
 Abysses (ou les Strates infinies des Abysses), plan d'existence d'alignement chaotique mauvais dans le jeu de rôle fantasy Donjons et Dragons.

Voir aussi 
 Christ des Abysses (Il Cristo Degli Abissi), imposante sculpture en bronze, dans la baie de San Fruttuoso de Camogli, en Italie
 Plaine abyssale, la partie plate de la zone abyssale océanique